Konklawe 1555 (Marceli II)
 Konklawe 1555 (Paweł IV)